Sauromatès () est un nom porté par plusieurs rois du Bosphore, qui dérive sans doute de celui du peuple des Sarmates ou « Sauromates » selon Hérodote, qui constituaient un des éléments de ce royaume :
 Sauromatès  de 93 à 123 ap. J.-C. ;
 Sauromatès II  vers 173/174 à 210/211 ;
 Suaromatès III  vers 229/230 à 232/233 ;
 Sauromatès IV  275/276 et vers 280-311 (?) ;
 Sauromatès V, vers 341 à 370 ; 
 Sauromatès VI fin du  (?).

L'identification de Sauromatès IV avec Sauromatès fils de Kriskoronos demeure conjecturale ainsi même que l'existence de Sauromatès V et de Sauromatès VI.